Doust Ali Moayyer ol-Mamalek (1760 - 1821), homme politique persan
 Doust Mohammad, enlumineur persan du 
 Elnaz Shaker Doust (née en 1984), actrice iranienne
 Heber Doust Curtis (1872-1942), astronome américain
 Stanley Doust (1879-1961), joueur de tennis australien